Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par l'US Dax.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 
À la suite d'un incident lors de la rencontre entre le SU Agen et le CA Brive, les deux équipes sont déclassées.

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Toulouse,  Narbonne,  Dax,  Lourdes,  Montferrand,  Perpignan,  La Voulte et  Toulon.

Phase finale

Tableau final 
Lors des quarts de finale, La Voulte et Narbonne font match nul 3-3, mais les Ardéchois sont logiquement qualifiés au bénéfice du nombre d'essais inscrits.

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1970-1971
Rugby à XV en 1970
Rugby à XV en 1971
Sport en France en 1970
Sport en France en 1971